Elisseïev, Eliseev, Ielisseïev ou Ieliseïev peut désigner :
Le nom d'une épicerie à Moscou et à Saint-Pétersbourg.
Un patronyme notamment porté par :
Alekseï Ielisseïev (1934-), cosmonaute soviétique.
Grigori Elisseïev (1821-1891), journaliste et essayiste russe.
Ievgueni Ieliseïev (1909-1999), joueur et entraîneur de football soviétique.
Iouri Ieliseïev (1949-), joueur et entraîneur de football soviétique.
Iouri Elisseïev (1996-2016), joueur d'échecs russe.
Matvey Eliseev (1993-), biathlète russe.
Serge Elisseeff (1889-1975), orientaliste français, d'origine russe.

Patronyme russe